Брань:
 Брань — ругательство, сквернословие.
 Брань — война, битва, сражение (церковное, книжное, поэтическое, архаическое употребление).

Топоним 
 Брань — населённый пункт в коммуне Фонтанж Франции.

См. также 
 Мысленная брань
 Браное ткачество

Примечания